Pickens ist der Familienname folgender Personen:

 Buster Pickens (1916–1964), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Ezekiel Pickens (1768–1818), US-amerikanischer Politiker
 Francis Wilkinson Pickens (1805–1869), US-amerikanischer Politiker
 George Pickens (* 2001), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Israel Pickens (1780–1827), US-amerikanischer Politiker
 James Pickens junior (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Lionel Pickens (1983–2015), US-amerikanischer Rap-Musiker, siehe Chinx (Künstlername)  
 Slim Pickens (1919–1983), US-amerikanischer Filmschauspieler
 T. Boone Pickens (1928–2019), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Willie Pickens (1931–2017), US-amerikanischer Jazzpianist und Musikpädagoge

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pickens (Arkansas)
 Pickens (Mississippi)
 Pickens (Oklahoma)
 Pickens (South Carolina)
 Pickens (Texas)
 Pickens (West Virginia)

Siehe auch:

 Fort Pickens
 Pickens County